André Gaulin (né en 1936), historien et essayiste québécois ;
 Auguste Gaulin (1857-1922), inventeur français ;
 Jean Gaulin (né en 1942), ingénieur et gestionnaire québécois ;
 Jean-Marc Gaulin (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien ;
  Rémi Gaulin (1787-1857), deuxième évêque de Kingston.